Fabien Schneider, né le  à Neufchâteau, est un entraîneur de football et ancien gardien de but français du Red Star 93 et de l'AS Nancy-Lorraine.

Il a joué aussi dans le Championnat de La Réunion de football (AS Excelsior de Saint-Joseph, FC Avirons). Il est maintenant entraîneur du FC Avirons.

Parcours à la Réunion en tant que joueur 
 1998-1999 : SS Sainte-Rosienne
 2000-2003 : AS Excelsior
 2004 : US Stade Tamponnaise
 2005 : JS Saint-Pierroise
 2006-2009 : FC Avirons

Parcours à la Réunion en tant que entraîneur 
2008-2012 : FC Avirons
2013 : JS Saint-Pierroise

Liens externes 
 

Gardien de but français de football
Gardien de but de l'AS Nancy-Lorraine
Gardien de but du Red Star
Joueur de l'AS Excelsior
Joueur de l'US stade tamponnaise
Joueur de la JS saint-pierroise
Entraîneur français de football
Naissance à Neufchâteau (Vosges)
Naissance en mai 1969